RBMXL3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 067 амінокислот, а молекулярна маса — 114 938.

Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки